Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2018 – 84. edycja mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, która odbyła się między 1 a 10 listopada 2018 roku w stolicy Turkmenistanu Aszchabadzie.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki wszystkich konkurencji  [dostęp 1 listopada 2018].

Linki zewnętrzne 
 
 Strona IWF

2018
2018 w sporcie
2018 w Azji
Turkmenistan w XXI wieku
Sport w Aszchabadzie